Cantonul Givry este un canton din arondismentul Chalon-sur-Saône, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Barizey || align="right" | 128 || align="right" | 71640 || align="right" | 71019
|-
| Charrecey || align="right" | 313 || align="right" | 71510 || align="right" | 71107
|-
| Châtel-Moron || align="right" | 59 || align="right" | 71510 || align="right" | 71115
|-
| Dracy-le-Fort || align="right" | 1 092 || align="right" | 71640 || align="right" | 71182
|-
| Givry || align="right" | 3 596 || align="right" | 71640 || align="right" | 71221
|-
| Granges || align="right" | 299 || align="right" | 71390 || align="right" | 71225
|-
| Jambles || align="right" | 475 || align="right" | 71640 || align="right" | 71241
|-
| Mellecey || align="right" | 1 142 || align="right" | 71640 || align="right" | 71292
|-
| Mercurey || align="right" | 1 269 || align="right" | 71640 || align="right" | 71294
|-
| Morey || align="right" | 156 || align="right" | 71510 || align="right" | 71321
|-
| Rosey || align="right" | 166 || align="right" | 71390 || align="right" | 71374
|-
| Saint-Bérain-sur-Dheune || align="right" | 499 || align="right" | 71510 || align="right" | 71391
|-
| Saint-Denis-de-Vaux || align="right" | 245 || align="right" | 71640 || align="right" | 71403
|-
| Saint-Désert || align="right" | 853 || align="right" | 71390 || align="right" | 71404
|-
| Saint-Jean-de-Vaux || align="right" | 324 || align="right" | 71640 || align="right" | 71430
|-
| Saint-Mard-de-Vaux || align="right" | 243 || align="right" | 71640 || align="right" | 71447
|-
| Saint-Martin-sous-Montaigu || align="right" | 373 || align="right" | 71640 || align="right" | 71459
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire